Эйегон Таргариен — имя ряда персонажей вселенной «Песни льда и огня»:

 Эйегон I Таргариен;
 Эйегон II Таргариен;
 Эйегон III Таргариен;
 Эйегон IV Таргариен;
 Эйегон V Таргариен;
 Эйегон Таргариен — настоящее имя Джона Сноу в телесериале «Игра престолов».